Marija Aleksandrovna Romanova (1853-1920) – figlia di Alessandro II di Russia e dell'imperatrice Maria Aleksandrovna
 Marija Kirillovna Romanova (1907-1951) – primagenita del Granduca Kirill Vladimirovič di Russia e della Granduchessa Vittoria Fëdorovna
 Marija Michajlovna Romanova (1825-1846) – nobile russa
 Marija Nikolaevna Romanova (1819-1876) – granduchessa di Russia
 Marija Nikolaevna Romanova (1899-1918) – figlia dello zar Nicola II di Russia e della zarina Aleksandra Fëdorovna Romanova
 Marija Pavlovna Romanova (1786-1859) – figlia dello zar Paolo I e della zarina Maria Fedorovna
 Marija Pavlovna Romanova (1890-1958) – figlia del granduca Pavel Aleksandrovič Romanov e della granduchessa Aleksandra Georgievna
 Marija Vladimirovna Romanova (1953) – Capo della Casa Imperiale di Russia

Pagine correlate
Romanov (disambigua)
Romanova